Елена Панова: 
 Панова, Елена Викторовна (род. 1977) — российская актриса.